Broccoli se puede referir a:
 Brócoli, el vegetal
 Broccoli, una empresa musical y de videojuegos japonésa.
 Albert R. Broccoli, productor de la serie de películas de James Bond.
 Barbara Broccoli, productora e hija de Albert R. Broccoli
 Broccoli, nombre artístico de un notable humorista gráfico argentino de la segunda mitad del siglo XX.